A 2009-es sakkvilágkupa a 2012-es sakkvilágbajnokság versenysorozatának egyik kvalifikációs versenye volt, amelyet 2009. november 20. – december 14. között rendeztek az oroszországi Hanti-Manszijszkban A zónaversenyekről továbbjutott, illetve más eredményeik alapján kiemelt 128 versenyző mérkőzött egyenes kieséses verseny formájában a világbajnokjelöltek versenyére való továbbjutásért.

A világkupát az izraeli Borisz Gelfand nyerte, miután a döntőben a rájátszást követően 7–5 arányban legyőzte az exvilágbajnok Ruszlan Ponomarjovot.

Előzmények 
A világkupán való részvételre kvalifikációt az alábbi versenyeken lehetett szerezni:
SF: a 2007-es sakkvilágkupa elődöntősei;
WWC: a 2008. évi női sakkvilágbajnok;
J07 és J08: a 2007. és a 2008. évi junior sakkvilágbajnok;
R: a 2008. július és 2009. január közötti átlag-Élő-pontszám;
E08 és E09: a 2008. és a 2009. évi Európa-bajnok;
AM08: a 2008. évi Pán-amerikai bajnokság győztese;
AM09: az amerikai kontinens 2009. évi abszolút bajnoka;
AS: a 2009. évi Ázsia-bajnokság győztese;
AF: a 2009. évi Afrika-bajnokság győztese;
Z2.1, Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.5, Z3.6 – zónaversenyek;
PN: a FIDE-elnök szabadkártyája
ON: a szervező bizottság szabadkártyája.

A résztvevők
A nevek mellett a zárójelben levő rövidítés az előzményekben felsorolt kvalifikációs verseny típusát jelzi. A résztvevők nemzetközi nagymesterek, kivéve ha a nevük után IM (nemzetközi mester szerepel.

, 2758 (R)
, 2758 (R)
, 2754 (R)
, 2750 (R)
, 2748 (R)
, 2739 (R)
, 2739 (R)
, 2736 (R)
, 2736 (R)
, 2734 (R)
, 2729 (E09)
, 2723 (SF)
, 2719 (R)
, 2719 (SF)
, 2719 (R)
, 2718 (E08)
, 2718 (E08)
, 2715 (R)
, 2708 (E09)
, 2708 (R)
, 2707 (E09)
, 2706 (R)
, 2700 (R)
, 2697 (R)
, 2696 (E09)
, 2695 (E09)
, 2695 (SF)
, 2694 (E09)
, 2692 (E08)
, 2689 (E09)
, 2682 (R)
, 2680 (R)
, 2677 (E09)
, 2676 (E08)
, 2672 (Z2.1)
, 2671 (PN)
, 2668 (E08)
, 2666 (E08)
, 2666 (E08)
, 2664 (E08)
, 2664 (E09)
, 2664 (R)
, 2662 (E08)
, 2655 (E08)
, 2654 (AS)
, 2653 (Z2.4)
, 2653 (E08)
, 2653 (E09)
, 2652 (E08)
, 2652 (PN)
, 2652 (E09)
, 2652 (R)
, 2651 (E09)
, 2645 (E09)
, 2644 (E09)
, 2643 (E09)
, 2642 (PN)
, 2642 (E08)
, 2640 (Z3.3)
, 2640 (AM09)
, 2637 (E08)
, 2636 (E08)
, 2634 (E09)
, 2631 (Z3.4)

, 2629 (E08)
, 2629 (Z3.5)
, 2628 (E08)
, 2628 (E08)
, 2626 (E09)
, 2625 (E09)
, 2624 (Z2.1)
, 2624 (AS)
, 2623 (AS)
, 2623 (Z2.1)
, 2622 (E08)
, 2621 (Z2.4)
, 2620 (AS)
, 2619 (E09)
, 2619 (Z2.3)
, 2618 (E09)
, 2615 (E09)
, 2612 (E09)
, 2612 (E08)
, 2607 (Z3.4)
, 2606 (AM09)
, 2606 (AM08)
, 2606 (E08)
, 2605 (AM09)
, 2605 (Z2.3)
, 2603 (PN)
, 2603 (AS)
, 2603 (AM09)
, 2602 (E08)
, 2602 (AM09)
, 2596 (Z3.5)
, 2591 (E09)
, 2590 (E08)
, 2589 (PN)
, 2588 (AS)
, 2583 (J07)
, 2578 (J08)
, 2574 (AS)
, 2572 (Z2.1)
, 2567, IM (PN)
, 2562 (Z2.5)
, 2561 (E09)
, 2553 (AF)
, 2552 (Z3.3)
, 2551 (Z2.1)
, 2539 (AM09)
, 2533, IM, (ON)
, 2529 (AS)
, 2527 (AS)
, 2525 (Z3.6)
, 2522 (AS)
, 2516 (WWC)
, 2508 (Z2.5)
, 2504 (Z3.1)
, 2501 (ON)
, 2500 (AF)
, 2497, IM (Z3.2)
, 2493 (AF)
, 2484 (ON)
, 2472, IM, (AF)
, 2469, IM, (AF)
, 2420, IM, (Z2.2)
, 2405, IM, (AF)
, 2404, IM, (ON)

Az élversenyzők közül nem indult el a versenyen Visuvanátan Ánand, Magnus Carlsen, Veszelin Topalov, Levon Aronján, Vlagyimir Kramnyik, Lékó Péter, Michael Adams, Nakamura Hikaru és Ni Hua. Ánand, Topalov és Aronjan korábban már kvalifikálta magát a világbajnokjelöltek versenyébe, Carlsen, Kramnyik, Nakamura, Adams és Ni Hua a London Chess Classics versenyen való részvételt választották.

A szabályok 
A mérkőzések két játszmából álltak (kivéve a döntőt, amely négy játszmából). A versenyzőknek 90 perc és még 30 perc állt rendelkezésre a játszma befejezésére, és lépésenként 30 másodperc többletidőt kaptak. Egyenlőség esetén négy rapidjátszma következett 25 perc gondolkodási idővel és lépésenként 10 másodperc többletidővel. Ha még ekkor sem született döntés, akkor legfeljebb öt pár villámjátszmát játszottak, 5–5 perc gondolkodási idővel és lépésenként 3 másodperc többletidővel. Ha még a villámjátszmák után is egyenlő volt az állás, akkor egy armageddonjáték következett, amelyben világosnak 5 perce, sötétnek 4 perce volt a játékra, és döntetlen esetén sötét lett győztesnek kihirdetve.

1-4 forduló

1. szekció

2. szekció

3. szekció

4. szekció

5. szekció

6. szekció

7. szekció

8. szekció

5-7. forduló

A döntő

Lásd még 
sakkvilágbajnokság

Jegyzetek

Források 
A kvalifikációt szerzett versenyzők névsora
A kontinensbajnokságok és a zónaversenyek eredményei
A világkupa eredménylistája

További információk 
Az eseményről a sportverseny.hu oldalon
A verseny játszmái

világkupa
2009